Данная статья представляет собой список лауреатов ежемесячных наград шотландской Премьер-лиги — «Тренер месяца», «Игрок месяца» и «Молодой игрок месяца».

Призы вручаются с сезона 2000/01. Первоначально награждения проводились лишь в двух номинациях — «Тренер месяца» и «Игрок месяца». Приз «Молодой игрок месяца» начал вручаться с футбольного года 2001/02.

В сезоне 2007/08 была введена номинация «Восходящая звезда», однако после того же футбольного года она прекратила своё существование.

Генеральным спонсором награждения является банк «Клайдсдейл», сменивший в 2008 году первоначального спонсора — «Банк Шотландии».

Сезон 2000/01

Сезон 2001/02

Сезон 2002/03

Сезон 2003/04

Сезон 2004/05

Сезон 2005/06

Сезон 2006/07

Сезон 2007/08

Сезон 2008/09

Сезон 2009/10

Сезон 2010/11

Сезон 2011/12

Сезон 2012/13

Распределение наград

Распределение наград по странам

Распределение наград по клубам

Примечания

Ссылки 
 Ежемесячные награды ШПЛ на официальном сайте Премьер-лиги 

Чемпионат Шотландии по футболу